"¡Amigos X Siempre! en la Ruta de la Amistad" es el VHS del concierto de la telenovela Amigos X Siempre, protagonizada por Belinda y Martín Ricca.

Información 
El VHS fue grabado del concierto que ofreció el elenco de la telenovela Amigos X Siempre, incluyendo a Belinda y Martín Ricca, en el estadio Azteca, frente a más de 100 mil personas presentes, presentando el final de la telenovela en vivo y el inicio de la gira "La ruta de la amistad" con el elenco, promoviendo valores como el amor, solidaridad, equidad, alegría, tolerancia y libertad.

Contenido (video)

Véase también 
 Telenovela ¡Amigos X Siempre!
 Canción Amigos X Siempre
 Disco ¡Amigos X Siempre!

Referencias 

Videos de Belinda
Álbumes de México de 2000
Álbumes en vivo de 2000
Álbumes infantiles
Álbumes de BMG Ariola